Дирк Бах (; 23 апреля 1961, Кёльн — 1 октября 2012, Берлин) — немецкий телевизионный комедийный актёр.

Биография 
После окончания школы Дирк Бах играл в театрах Амстердама, Брюсселя, Лондона, Брюсселя, Нью-Йорка, Утрехта и Вены. В 1992 году он появился в эфире телеканала RTL в программе Dirk Bach Show. В 1996—2001 годах снимался в телесериале Lukas телеканала ZDF, за роль в котором он получил награды Telestar (1996), German Comedy Award (1999) и Goldene Kamera (2001).

Бах был германским ЛГБТ-активистом, вегетарианцем и членом LSVD, оказывал помощь организациям «Международная амнистия» и PETA.

Бах был одним из активистов по возвращению 2010 гей-игр в Кёльн. Бах умер 1 октября 2012 года в Берлине в возрасте 51 года от сердечной недостаточности.

С 1995 года жил со своим партнёром, с которым в 1999 году заключил брак.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Активисты ЛГБТ-движения в Германии
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎